La Bombi puede referirse a:

 La Bombi, personaje de la actriz Fedra Lorente en el concurso de Televisión Española Un, dos, tres... responda otra vez.
 La Bombi, denominación popular de un parque de Madrid.